Break est un mot anglais faisant référence à la notion de rupture ( peut signifier « casser » et  peut signifier « une pause »). Le mot est notamment employé :
 en informatique, il s'agit d'un mot-clé de certains langages de programmation ;

en français, le mot est également employé pour désigner en particulier :
 un break, un type de véhicule également appelé une familiale au Canada et autrefois en France (voir Peugeot 203) ;
 une automotrice « break », matériel ferroviaire belge ;
 un break, une partie d'un morceau de musique où la progression de celui-ci s'interrompt ;
 un break est une série d'empochages consécutifs au snooker (variante du billard) ;
 un break, au tennis, désigne le gain d'un jeu sur le service adverse ;
 le break est un style de danse sportif qui fait partie de la culture hip-hop ;
 Break est une chanson du groupe canadien  ;
 Un break est une voiture hippomobile à quatre roues ;
 Break est un personnage de la série japonaise  ;
 Break est un personnage du manga Pandora Hearts ;
 Break! est le titre d'une série de bande-dessinée des éditions 12 bis ;
 , une chanson de David Vendetta ;
 Break, un film français de Marc Fouchard sorti en 2018.